Lynda est le prénom de plusieurs femmes
 Lynda Carter (née en 1951), actrice américaine, connue surtout pour son rôle dans Wonder Woman
 Lynda Day George (née en 1944), actrice américaine 
 Lynda Gratton (née en 1953), psychologue, consultante et professeur de management britannique
 Lynda Johnson (née en 1968), actrice canadienne
 , née en 1944, présidente de l'organisme Reading is Fundamental
 Lynda Lacoste (née en 1966), actrice et animatrice de télévision
 Lynda Lemay (née en 1966) une auteur-compositeur-interprète canadienne
 Lynda Leseigneur, la créatrice de la marque française Little Marcel
 Lynda La Plante, créatrice de série télévisée (Suspect numéro 1, Insoupçonnable)
 Lynda Lyon Block (1948 - 2002), Américaine condamnée à la peine de mort, dans l'Alabama (cf. Peine de mort en Alabama)
 Lynda Thalie, auteur-compositeur-interprète algéro-canadienne
 Lynda Tolbert (née en 1967), athlète américaine spécialiste du 100 mètres haies

Articles connexes 

 Paronymie : 

Homonymie de patronyme